Het seizoen 2020/21 van de Premier League is het 29ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League in 1992. Het seizoen vangt aan op 12 september 2020 en zal eindigen op 23 mei 2021. 

Liverpool is de titelhouder, nadat men zich voor de eerste maal sinds het seizoen 1989/90 landskampioen van Engeland mocht noemen. AFC Bournemouth, Watford FC en Norwich City FC degradeerden en komen dit seizoen dus niet meer uit in de Premier League. Zij werden vervangen door Leeds United FC, West Bromwich Albion FC en Fulham FC. Leeds United keert na 16 seizoenen terug naar de Premier League , West Brom was twee seizoenen afwezig. Voor Fulham was het een terugkeer na amper een seizoen in de Football League Championship.

Het seizoen begint uitzonderlijk half september 2020, een maand later dan voorzien, vanwege de coronapandemie die op 13 maart 2020 leidde tot uitstelling van het seizoen 2019/20. Het voorgaande seizoen eindigde pas op 26 juli 2020, wanneer normaliter de voorbereiding op een nieuw seizoen aan de gang is.

Teams

Trainerswissels

Stand 

Bijgewerkt tot en met wedstrijden gespeeld op 23 mei 2021.

Legenda

Uitslagen

Positieverloop per club

Statistieken

Topscorers

Assists

Wedstrijden zonder tegendoelpunten 

Bijgewerkt tot en met wedstrijden gespeeld op 23 mei 2021

Onderscheidingen

Maandelijkse Onderscheidingen

Jaaronderscheidingen

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2020/21